Форбс је амерички пословни магазин.

Форбс такође може да се односи на:

 Форбс, најстарија регистрована компанија у Индији и једна од најстаријих на свету
 Форбс, компанија која издаје магазин Форбс
 Форбс, шведски дансбенд 1970-их

Људи 
 Форбс, име
 Форбс, велика богата америчка породица из Бостона пореклом из шкотског клана Форбс
 Форбс, шкотски клан
 Форбс, сениорски лорд Парламента у Пириџу у Шкотској

Места 
 Форбс, мали град у севернодакотском јужном округу Дики
 Форбс, некадашње насеље у калифорнијском округу Марин
 Форбс, планина у канадском Стењаку
 Форбс, једна од најдужих улица у Питсбургу у Пенсилванији добила име по генералу Џону Форбсу
 Форбс, некадашњи млин а данас музеј у Лос Гатосу у Калифорнији
 Форбс, мало место и локална самоуправа у Централном Весту у Новом Јужном Велсу
 Форбс Парк
 Форбс Парк, приватна субдивизија и издвојена заједница у Макати Ситију у Метро Манили на Филипинима
 Форбс Парк, издвојена заједница у округу Костија у Колораду
 Форбс Парк, вишенаменски кондо у Челсију у Масачусетсу
 Форбс, суседство у Отави у Канади
 Форбс, немачко име за Боровани у Чешким Будјејовицама у Јужночешком крају
 Форбс, притока реке Канијаписко у сливу залива Унгава у Нунавику у Квебеку

Спорт 
 Форбс, некадашњи терен америчког професионалног бејзбол тима Питсбург пајратси